Вандриль () (около 600—) — первый аббат Фонтенельского монастыря (649—668). Святой, почитаемый Римско-католической (день памяти — 22 июля) и православными церквями.

Происхождение 

Святой Вандриль (в миру он носил имя Вандергизель) родился в регионе Вердена в конце VI века в семье, состоящей в близком родстве с майордомом Франкского государства Пипином Геристальским.

Монах Уммо в своем «Житии Арнульфа» пишет: «от сестры Пипина по имени Вальдрада родился Гуалхиз, который родил святого Вандрегизеля, проповедника Христа […] От сестры Гуалхиза (Валхиза, Валдегизель) родился святой Гонд де Уаес, сын графа Вердена». Вандергизель, который позднее стал известен как святой Вандриль, вероятно, состоял в родстве со святым Арнульфом, так как корень gisel, которым заканчивается его имя и имя его отца, встречается в именах Бодогизель, Анзегизель и Адальгизель. Кроме того, аббатство Фонтенелль, судя по всему, располагало уставами и документами, которые позволили его монахам написать рукопись, где отцом святого Арнульфа назван Бодогизель. Впрочем, «Житие Вандриля» также утверждает, что он был близким родственником Арнульфингов.

Бабушка Святого Вандриля, сестра Пипина Ланденского, носит имя Вальдрада, которое было распространено в роду Агилульфингов. Имена детей Пипина также более распространены у Агилульфингов: Гримоальд, Гертруда и, возможно, Бегга (если производить это имя от Герберги). Есть ещё одна семья близкая к Арнульфу Мецкому, в которой также присутствуют имена, характерные для Агилульфингов. Это семья Адальгизеля Гримо, так как Гримо есть уменьшительное имя от Гримоальда. С другой стороны, Маттиас Вернер отмечал, что между Агилульфингами и Пипинидами существуют давние родственные отношения. Всё это говорит о союзе между обоими родами, заключенном ещё до брака Анзегизеля и Бегги. Кристиан Сеттипани предположил, что, возможно, в браке с сестрой Пипина Ланденского Вальдрадой состоял Бабо, брат Бодогизеля.

Биография 
Благодаря своему родству со знатными Арнульфингами, святой Вандриль ещё молодым человеком попал ко двору короля|
Дагоберта I, который дал ему графский титул и поручил ему управление королевскими областями. Вандергизель наполнил своё управление добропорядочностью, но его желание состояло в том, чтобы вести жизнь, посвященную Богу. Между тем он завязал духовную дружбу с другими высокопоставленными лицами, такими как казначей Элуа (Элигий) и канцлер Дадон, которые вели при дворе короля аскетическую жизнь.

Повинуясь своим родителям, около 630 года Вандергизель сочетался браком, но заключил соглашение со своей супругой о том, чтобы хранить девственность и вместе уйти в монастырь. Он поселился в одном из своих владений в нынешней Лотарингии, называемое Монфокон, рядом со Святым отшельником Бальдриком.

Дагоберт вернул Вандергизеля, который появился во дворце в своей одежде аскета, озаренный неземным светом, и получил от короля разрешение оставить мир. Тогда он в 635 году отправился в Юру, чтобы восстановить там скит, основанный святым Урсанном на берегу реки Ду. Согласно традиции ирландских монахов и святого Колумбана, он вёл жизнь в крайнем умерщвлении плоти, проводя почти каждую ночь без сна, босиком читая Псалмы. Когда же желания одолевали его, он бросался в ледяной пруд. Желая более полно следовать наследию святого Коломбана, он отправился в монастырь Боббио, основанный Колумбаном в Италии, и стал совершенствоваться там в монашеском общежитии.

По возвращении в Галлию в 636/637 годах, он остановился в монастыре Романмутье, который был восстановлен учениками святого Коломбана. В этом монастыре Вандриль прожил около десяти лет. После, приняв миссию, которую он должен
был предпринять для спасения многих душ, Вандриль оставил Юру и отправился в Нейстрию. В Руане он обнаружил своего друга Дадона, ставшего епископом под именем Оуэн, и был рукоположен им во дьякона.

Получив Священство из рук святого Омера, епископа Теруанского, Вандриль помог святому Оуэну в крещении его епархии. После нескольких лет трудов, в 649 году, он, получил разрешение своего епископа на то, чтобы уединиться в болотистой ложбине Фонтенелль, в лесу Жюмьеж, приобретенном его племянником Гондом, который решил оставить мир. По другим данным, это место было предоставлено ему майордомом Эрхиноальдом. Принявшись с неутомимым усердием расчищать место, Вандриль и всё более и более многочисленные ученики, собравшиеся вокруг него, возвели там четыре церкви и кельи. На этом место были остатки вилл галло-римлян. Показывая пример в ручном труде, святой был первым и в молитве. Он учил своих монахов всегда стремиться вперёд к совершенству, говоря: «Мы должны считать не те годы, которые мы провели в монастыре, но, скорее те, которые мы провели в безупречном исполнении заповедей Божиих. Пусть братское милосердие будет вашими узами, служите друг другу. Ваш противник, черт, видя Вас в таком единении, убежит очень далеко, так как он не может приблизиться к тем, кого он видит объединенным разумом и сердцем с теми, кто его окружает». Вандриль оставлял монастырь только для того, чтобы просвещать язычников региона, или чтобы основывать другие монастыри, число которых составило пять, организованные, как и Фонтенелль, сообразно ирландской традиции святого Коломбана и правилу святого Бенедикта, которое начало в то время распространяться во Франции.

Управляя монастырем в течение девятнадцати лет, святой Вандриль заболел и за три дня до кончины пришел в восторг. В эти дни ему было дано видеть Врата Небесные и приготовленный ему трон Славы. Возвращенный из этого восхищения, он призывал своих учеников к взаимному милосердию и указал им своего преемника, святого Ламберта. Святой Вандриль скончался 22 июля 668 года в присутствии святого Оуна и трехсот учеников.

Его монашеский орден был основан на правиле: «Единство, милосердие и смирение». Вскоре правило святого Вандриля было заменено бенедиктинским уставом.

Мощи 
Останки святого Вандриля были обретены в 704 году. Из-за разрушительных набегов норманнов, его мощи несколько раз переносились из Фонтенелля в приорство Ривкур. Впервые мощи были перенесены в 862 году, а в последний раз в 944 году.

В 875 году мощи святого Ансберта и святого Вандриля были перенесены в женский монастырь Бланжи-Сюр-Тернуаз (Па-де-Кале) и оставались там около 20 лет. Оттуда монахи увезли реликвии в Булонь-сюр-Мер, где они и оставались в течение полувека.

Там в 944 году мощи этих святых обнаружил граф Фландрии Арнульф I Великий, который по совету Жерара де Брон одарил ими монастырь Святого Петра в Генте.

В 1047 и 1062 году часть мощей была возвращена в Сен-Вандрий Ранком. Фрагмент черепа хранился долгое время в Намюре, где был обретен в 1877 году. В 1883 году он был передан в аббатство Маредсоус. В 1969 году фрагмент черепа был возвращен в Аббатство Святого Вандриля де Фонтенелль.

Ссылки 
 Житие святого Вандриля
 Аббатство святого Вандриля
 Сен-Вандрий Ранком

Родившиеся в 600-е годы
Христианские святые VII века
Католические святые
Святые периода Меровингов
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Аббаты Фонтенеля